Chucky puede referirse a:

 Chucky, el principal villano de las franquicia Child's Play.
Chucky, serie de televisión, parte de la franquicia mencionada.
 Chucky Brown, un exbaloncestista estadounidense.
 Chucky Atkins, un exbaloncestista profesional que jugó durante 11 temporadas en la NBA.
 Chucky Venn, un actor británico que interpretaba a Curtis Alexander en la serie Dream Team.